Vejle Å  kan henvise til flere åer:
 Vejle Å som løber i Vejle Ådal, og ud i Vejle Fjord
 Vejle Å (Djursland) som løber fra Ring Sø ved Pindstrup til Alling Å på Djursland.